Try (englisch „Versuch“) steht für:
 Try (Band), deutsche Band zu Beginn der 1980er Jahre
 Try (Lied), ein Lied von Pink
 Versuch (Rugby), Mittel zum Erzielen von Punkten in der Ballsportart Rugby
  Try (American Football), Mittel zum Erzielen von Punkten in der Ballsportart American Football
 eine Anweisung bei der Ausnahmebehandlung in der Softwareentwicklung

Die Abkürzung TRY steht für:
 Türkische Lira, Währung der Türkei (Währungscode nach ISO 4217 seit 2005)
 Testreferenzjahr, ein meteorologischer Fachbegriff

TRY